


Lista de mai jos conține localitățile din județul Argeș.

Vezi și 
Județele României

Argeș
Localități
 Listă, Localități